Евдокия Андреевна Никулина () — командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии, 2-го Белорусского фронта), гвардии майор, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родилась 8 ноября 1917 года в деревне Парфёново (ныне — Спас-Деменского района Калужской области) в крестьянской семье. Русская.

Окончила авиационный техникум и авиационную школу в городе Балашов. Работала лётчиком в авиационном отряде Гражданского Воздушного флота города Смоленска.

В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.

Участвовала в обороне Кавказа, в Крымской наступательной операции за которую получила второй орден Красного знамени.

Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии майор Никулина Е. А. к сентябрю 1944 года совершила 600 боевых вылетов на бомбардировку укреплений, переправ и войск противника, нанеся ему большой урон.

Дина Никулина — яркий человек, можно сказать, «лихой» лётчик…

Дина Никулина — профессиональный лётчик с отличной техникой пилотирования. Характер у неё жизнерадостный, весёлый. Летала она бесстрашно. А на вечерах самодеятельности азартно отбивала чечётку, до тех пор, пока её не ранили в ногу. После этого мы узнали, что она отлично поёт…

После войны гвардии майор Никулина Е. А. — в запасе, а затем в отставке.

В 1948 году она окончила Ростовскую партшколу, в 1954 году — педагогический институт. Работала в городском комитете партии. Жила в городе Ростов-на-Дону, где и умерла 23 марта 1993 года.

Дина Никулина всё время жила в Ростове, занималась административной работой. А недавно наша бесстрашная лётчица погибла от руки бандита, «современного фашиста», как пишет П. Гельман. Он пришёл в дом героини, назвался другом фронтового товарища, напал на хозяйку, избил её и трёхлетнюю внучку, забрал боевые награды и исчез. Вскоре Дина скончалась…

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Никулиной Евдокии Андреевне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4741).
 орден Красного Знамени (09.09.1942)
орден Красного Знамени (26.04.1944)
орден Красного Знамени (15.06.1945)
орден Александра Невского (25.10.1943)
орден Отечественной войны 1-й (06.04.1985) и 2-й степеней (27.04.1943)
Медаль «За оборону Кавказа» (1944)
Медаль «За боевые заслуги» (06.11.1945)
 Почётный гражданин города Ростова-на-Дону.

Память 

 На родине Героя, в городе Спас-Деменск Калужской области, на Аллее Славы установлен обелиск.
 В 1985 году известный художник Бочаров, Сергей Петрович написал с натуры большое полотно «Групповой портрет летчиц — Героев Советского Союза 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого и ордена Суворова полка. Ночные ведьмы», холст, масло 200х250 см. На картине Никулина Е. А. справа налево стоит первая в синем платье. Картина находится в собрании Музея авиации и космонавтики в Москве.
 На доме, где она жила в Ростове-на-Дону  установлена мемориальная доска.
 Одна из улиц города Ростова-на-Дону носит имя героя.

Литература 
 
 
 
 Бобров Н. Дочери Родины // Сталинский Сокол — 1945. — №20 (318). — С. 4.
 Валина Е. Герония // Крестьянка — 1945. — №10. — С. 9.
 Филиппова Е. Командир эскадрильи // Работница — 1945. — №5. — С. 7.

Примечания

Ссылки 
 
 Никулина Евдокия Андреевна.
 Ночные ведьмы — Дина Никулина .
 Крылатая гвардия — галерея изображений.
 Командир авиационной эскадрильи гвардии майор Никулина Евдокия (Дина) Андреевна.
 Никулина Евдокия Андреевна // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Дон. гос. публ. б-ка ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017–. .

Лётчицы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Ростова-на-Дону
Похороненные на Северном кладбище (Ростов-на-Дону)